Lindstrand ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Lindstrand (* 1954), schwedische Politikerin
 Henrik Lindstrand (* 1974), schwedischer Musiker, Filmkomponist und Mitglied der Band Kashmir
 Josefine Lindstrand (* 1981), schwedische Sängerin und Pianistin
 Per Lindstrand (* 1948), schwedischer Ingenieur, Pilot und Abenteurer
 Vicke Lindstrand (1904–1983), schwedischer Glas-, Textil- und Keramik-Designer